Vysoký kámen je název používaný pro více lokalit zejména kopců a horských vrcholů:

 1. Vysoký kámen (Děčínská vrchovina) (375 m) – vrch jihozápadně od vsi Brtníky, části obce Staré Křečany v okrese Děčín 
 2. Vysoký kámen (Verneřické středohoří) (494 m) – vrch severozápadně od obce Povrly v okrese Ústí nad Labem 
 3. Vysoký kámen (Broumovská vrchovina) (545 m) – vrch jihozápadně od obce Česká Metuje v okrese Náchod 
 4. Vysoký kámen (Bruntálská vrchovina) (639 m) – vrch jižně od obce Nová Pláň v okrese Bruntál 
 5. Vysoký kámen (Křemešnická vrchovina) (661 m) – vrch západně od vsi Červený Kříž, části krajského města Jihlava 
 6. Vysoký kámen (Rychlebské hory) (691 m) – vrch západně od města Javorník v okrese Jeseník 
 7. Vysoký kámen (Javořická vrchovina, 728 m) – vrch nad vsí Rožnov, částí obce Český Rudolec v okrese Jindřichův Hradec 
 8. Vysoký kámen (Javořická vrchovina) (732 m) – vrch jižně od obce Kunžak v okrese Jindřichův Hradec
 9. Vysoký kámen (Klínovecká hornatina) (780 m) – vrch západně od vsi Kámen, části města Kraslice v okrese Sokolov
 10. Vysoký kámen (Orlické hory) (848 m) – vrch jihovýchodně od obce Mladkov v okrese Ústí nad Orlicí
 11. Vysoký kámen (Novohradské podhůří) (869 m) – vrch západně od vsi Klení, části obce Benešov nad Černou v okrese Český Krumlov

přírodní památky
 (11.) Vysoký kámen (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v katastrálním území obce Klení v okrese Český Krumlov
 (9.) Vysoký kámen (přírodní památka, okres Sokolov) – přírodní památka a vyhlídková skála (773 m) v Krušných horách, v okrese Sokolov
 (5.) Vysoký kámen u Smrčné (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Jihlava

kopce v zahraničí
 Vysoký kámen (Hochstein) – vrchol o výšce 1333 m v bavorské části Šumavy
 Vysoký kámen (Wysoki Kamień) – vrchol o výšce 1058 m v polské části Jizerských hor

sídelní útvar
 Vysoký kámen (Jihlava) – základní sídelní jednotka města Jihlava